Monte La Nuda – cima dell'Appennino tosco-emiliano tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Massa-Carrara.
 Monte La Nuda – montagna dell'Appennino bolognese
 Monte Nuda – rilievo dell'Appennino modenese